Voici la liste des planètes mineures numérotés de 99001 à 100000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

99001-99100

99101-99200

99201-99300

99301-99400

99401-99500

99501-99600

99601-99700

99701-99800

99801-99900

99901-100000 

99001–100000